Ка́рло Кудичи́ни (; ) — итальянский футболист, вратарь, тренер.

Карьера

Клубная 
Начинал выступать в «Милане», в клубе, где в 60-е годы блистал его отец, Фабио Кудичини, названный болельщиками команды лучшим голкипером «Россонери» двадцатого века. Молодой Карло играл за «Милан» в двух матчах Лиги чемпионов, но ни разу не появлялся в матчах Серии A. Затем он выступал за клубы «Комо» и «Прато» в низших итальянских лигах. В 1996 году Карло перешёл в «Лацио», однако сыграл за римский клуб лишь один матч в лиге, так как получил травму кисти, выбившую его из игры на два года и ещё долгое время напоминавшую о себе. Затем были примерно два года в одной из низших лиг, в клубе «Кастель ди Сангро», за который он по причине проблем со здоровьем провёл лишь 14 игр.

В 1999 году Кудичини был приобретён за 160 тысяч фунтов стерлингов тренером лондонского «Челси» Джанлукой Виалли. Сначала Кудичини был взят «Челси» в аренду на сезон, а потом полностью перешёл в клуб. Изначально Кудичини приобретался на роль резервного голкипера — место в воротах «Челси» занимал Эд де Гуй. Однако Кудичини вытеснил из состава де Гуя, а затем выиграл борьбу за место в составе у другого конкурента — Марка Боснича. Карло был назван Игроком года «Челси» сезона 2001/02. Летом 2004 года «Челси» приобрёл Петра Чеха, который сразу вытеснил Карло из состава; спустя некоторое время Карло, и без того пропускавший матчи из-за проблем со здоровьем, получил ещё одну травму; следующие 4,5 года Кудичини являлся вторым вратарём команды.

26 января 2009 года Карло перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» на правах свободного агента, расторгнув контракт с «Челси» по обоюдному согласию.

За «Тоттенхэм Хотспур» провел 11 матчей, в которых единожды отстоял «на ноль». Травма, полученная в ноябре 2009, выбила Карло из состава. В апреле 2010 Карло возобновил тренировки, что стало очень радостной новостью для поклонников лондонской команды. 24 мая 2011 года продлил контракт со «шпорами» сроком на 1 год.

1 января 2013 года Кудичини на правах свободного агента перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси».

В сборной 
Имеет опыт игры за юношеские и молодёжную сборные Италии в начале 1990-х годов; в главную сборную страны вызывался на товарищеский матч против Турции 20 ноября 2002 года (1:1), проведя всю игру на скамейке запасных.

Достижения 
Командные

 «Милан»
 Чемпион Серии A: 1992/93
 Обладатель Суперкубка Италии: 1994
 Итого: 2 трофея

 «Челси»
 Чемпион Премьер-лиги (2): 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка Англии (2): 2000, 2007
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005, 2007
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2000, 2005
 Итого: 8 трофеев

Личные
 Игрок года по версии болельщиков «Челси»: 2002

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Челси»

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Прато»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Кастель-ди-Сангро»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»